Tanin ist der Familienname folgender Personen:
 Sergey Tanin (* 1995), russischer Pianist
 Zahir Tanin (* 1956), afghanischer Diplomat

Tanin steht für:
 Tanin (Zeitschrift), türkische Zeitschrift

Siehe auch:
 INS Tanin
 Tannin